2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Moczytko – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Jezioro Moczytko – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)